DV steht für:
 Datenverarbeitung
 Dei Verbum, dogmatische Konstitution des II. Vatikanischen Konzils
 Deutsch-Verzeichnis, Auflistung der Werke des Komponisten Franz Schubert (1797–1828)
 Dienstvorschrift
 Digital Video, ein Videokassettenformat
 Direkter Verkehr, Tarifverbund, dem alle Schweizer Transportunternehmungen angeschlossen sind; siehe Direkter Verkehr Schweiz
 Direktversicherung, ein Versicherungstyp
 Diskriminationsverlust, hören, aber nicht verstehen können
 Diverbium, Zwiegespräch im antiken Drama
 Diversity-Immigrant-Visa-Programm, „Green-Card-Lotterie“, Programm, mit dem Green Cards vergeben werden; siehe Diversity Immigrant Visa
 Doppelverhältnis, Verhältnis zweier Teilverhältnisse
 Dunlopventil, ein (Fahrrad-)Ventil; siehe Fahrradventil#Dunlopventil
 Durchführungsverordnung, Rechtsverordnung, die die Anwendung von Gesetzen regelt; siehe Durchführungsbestimmung
 DV (Zeitung), Dagblaðið Vísir, isländische Zeitung
 DV, die Zahl 505 in Römischer Zahlschrift

Parteien und Vereine:
 Demokratische Vereinigung, ehem. deutsche Partei
 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Verein der Träger Sozialer Arbeit
 Deutsche Vereinigung für Posen und Pommerellen, ehem. Organisation der deutschen Minderheit in Polen
 Deutsche Vereinigung im Sejm und Senat für Posen, Netzegau und Pommerellen, ehem. Nachfolgeorganisation der Partei Deutschtumsbund zur Wahrung der Minderheitenrechte

Fluggesellschaften:
 Germanair (ICAO-Code), ehemalige deutsche Fluggesellschaft
 SCAT Airlines (IATA-Code), kasachische Fluggesellschaft

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Devoll (auslaufend)
 Großbritannien: Shrewsbury
 Norwegen: Oslo

D.V steht für:
 Albatros D.V, deutsches Militärflugzeug
 Aviatik D.V, deutsches Militärflugzeug; siehe Aviatik D-Typen#Entwicklung
 Fokker D.V, deutsches Militärflugzeug; siehe Fokker D.I-V
 Halberstadt D.V, deutsches Militärflugzeug; siehe Halberstadt D-Typen
 Kondor D.V, deutsches Militärflugzeug der Kondor Flugzeugwerke
 LVG D.V, deutsches Militärflugzeug der Luftverkehrsgesellschaft (LVG)
 Pfalz D.V, deutsches Militärflugzeug der Pfalz-Flugzeugwerke
 Roland D.V, deutsches Militärflugzeug; siehe Roland D.III
 Schütte-Lanz D.V, deutsches Militärflugzeug; siehe Schütte-Lanz D-Typen
 Siemens-Schuckert D.V, deutsches Militärflugzeug; siehe Siemens-Schuckert D.IV

D V steht für:
 Bayerische D V, königlich-bayerische Dampflok

dv steht für:
 Dhivehi, maledivische Sprache, nach ISO 639-1

dV steht für:
 Volumenelement in Integralen; siehe Volumenform

d.v. steht für:
 Deo volente, lat. für ‚So Gott will‘, Redewendung

D & V steht für:
 Devigne & Van Sickle, ehem. US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 D5
 505 (Begriffsklärung)

Abkürzung